Gandara, Gándara, Gândara o Gandhara hace referencia a varios artículos:

Lugares 
 Gandhara, región histórica que corresponde al sureste de la actual Afganistán, centro y norte de Pakistán y noroeste de India;

En Argentina
 Gándara (Buenos Aires), localidad;
 Estación Gándara, estación ferroviaria en la localidad homónima;

En España
 Río Gándara, en Cantabria
 Gándara (montaña), en Cantabria
 A Gándara, barrio en Narón (La Coruña)

En Portugal
 Gândara (Póvoa de Varzim), barrio del municipio Póvoa de Varzim
 Gândaras, barrio del municipio Lousã
 Amoreira da Gândara, barrio del municipio Anadia
 Moinhos da Gândara, barrio del municipio Figueira da Fo
 São Martinho da Gândara, barrio del municipio Oliveira de Azeméis

Personas 
 Alejandro Gándara (1957-), escritor español;
 Antonio de la Gándara (1861–1917), pintor, pastelista y dibujante hispano-francés;
 Críspulo Gándara (1883-1971), músico chileno, compositor e intérprete de música folclórica y popular;
 Ernesto Gándara Camou (1960-), político mexicano, miembro del Partido Revolucionario Institucional;
 Jerónimo de la Gándara, arquitecto español;
 José Gándara (1920-2010), ciclista español;
 José de la Gándara (1820-1885), militar, político y gobernador colonial español;
 Miguel Antonio de la Gándara (1720-1783), ensayista español.

Además 
 Marquesado de la Gándara, título nobiliario español creado por el rey Alfonso XII;